Хаэн:

 Хаэн — город в Испании, административный центр одноимённой провинции Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Хаэн — провинция на юге Испании, в составе автономного сообщества Андалусия.
Хаэн — средневековое христианское государство на юге современной Испании
 Хаэн —  город в Перу. Административный центр одноимённых провинции и округа.
 Хаэн —  муниципалитет в провинции Нуэва-Эсиха, Филиппины.

См. также 
 Кампинья-де-Хаэн — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия.